Androuët steht für:
 Androuët (Käsehandel), französische Käsehandlung

Androuët ist der Familienname folgender Personen:
 Mathilde Androuët (* 1984), französische Politikerin (RN), MdEP
 Pierre Androuët (1915–2005), französischer Käsehändler

Siehe auch:
 Androuet